Stufenhochhaus steht für
Stufenhochhaus (Detmerode), Wolfsburg, Niedersachsen
„Stufenhochhaus“ ARAG-Terrassenhaus, Düsseldorf